Don Juan – postać legendarnego libertyna
 Don Juan – komedia Moliera
 Don Juan (Don Giovanni) – opera Mozarta
 Don Juan – opowiadanie E.T.A. Hoffmanna
 Don Juan – poemat dygresyjny Lorda Byrona
 Don Juan – dramat Alexandre’a Dumasa
 Don Juan – dramat Tołstoja
 Don Juan, czyli kamienny gość – balet Christopha Willibalda Glucka
 Donżuan – mężczyzna posiadający cechy legendarnego Don Juana. Zuchwały uwodziciel; bałamut, pożeracz serc, kobieciarz, flirciarz.

Filmy:
 Don Juan – film Alana Croslanda z 1926 roku
 Don Juan – film w reż. Ingmara Bergmana z 1965
 Don Juan DeMarco – film w reż. Jeremy’ego Levena z 1995
 Don Juan – film w reż. Jacques’a Webera z 1998

Geografia:
 Staw Don Juan – ekstremalnie zasolone jezioro na Antarktydzie